Ælfwine (o también Aelfwine, Elfwine o el españolizado Aelfwino) es un nombre en inglés antiguo, que puede referirse a los siguientes personajes históricos:

 Aelfwino de Deira (c. 661 - 679), niño-rey de Deira;
 Aelfwino de Elmham, obispo de Elmham y Dunwich;
 Aelfwino de Winchester, obispo de Winchester a principios del siglo XI;
 Aelfwino de Wells, obispo de Wells a finales del siglo X;
 Aelfwino de Lichfield, obispo de Lichfield a principios del siglo X;
 Ælfwine, hijo de Ætelweard que murió en la batalla de Brunanburh; o
 Ælfwine, hijo de Harald Harefoot, rey de Inglaterra;

o también a varios personajes ficticios:

 Ælfwine, un joven guerrero en el poema La batalla de Maldon;
 Ælfwine, un personaje central en los primeros borradores de los escritos del legendarium de J. R. R. Tolkien, posteriormente relegado; o
 Elfwine de Rohan, uno de los reyes de Rohan en los escritos de J. R. R. Tolkien.